De gemeente Gemert-Bakel heeft 117 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Gemert-Bakel.

Bakel
De plaats Bakel kent 23 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

De Mortel
De plaats De Mortel kent 3 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

|}

De Rips
De plaats De Rips kent 10 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Gemert
De plaats Gemert kent 65 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Handel
De plaats Handel kent 4 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

|}

Milheeze
De plaats Milheeze kent 12 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel